El término Vigo puede referirse a:

Toponimia

España

Galicia
Vigo, ciudad y municipio de la provincia de Pontevedra;
 Vigo, aldea de la parroquia de Larín, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña;
 Vigo, parroquia del municipio de Boqueijón, provincia de La Coruña;
 Vigo, parroquia del municipio de Cambre, provincia de La Coruña;
 Vigo, parroquia del municipio de Carral, provincia de La Coruña;
Vigo, lugar de la parroquia de Lamas, del municipio de Boqueijón, provincia de La Coruña;
 Vigo, parroquia del municipio de Paderne, provincia de La Coruña;

Zamora, Castilla y León
 Vigo, localidad del municipio de Galende;

Estados Unidos

Indiana
Vigo, condado;
Vigo, municipio del condado de Knox.

Italia

Provincia de Belluno (región del Véneto)
 Vigo di Cadore, municipio;

Provincia de Trento (región de Trentino-Alto Adagio)
 Vigo di Fassa, municipio;
 Vigo di Ton, localidad del municipio de Ton;
 Vigo Rendena, municipio;

Reino Unido 
 Vigo, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Kent, Inglaterra;
 Vigo Street, calle de Londres, Inglaterra;

Personas 
 Jean Vigo, cineasta francés;
 Vigo, apellido;

Historia
 Batalla de Rande, enfrentamiento naval en 1702 en la ría de Vigo, España, también llamado Batalla de Vigo;

Deportes
 Cometal Celta de Vigo FS, equipo español de fútbol sala;
 Vigo Rugby Club, equipo de rugby español;

Educación
 Universidad de Vigo, universidad pública española.